Dos buques de la Armada de los Estados Unidos han recibido el nombre USS Eastport:

, fue parcialmente completado como ironclad, capturado a los confederados el 7 de febrero de 1862 y echado a pique el 26 de abril de 1864.

, fue asignado el 18 de octubre de 1918, como transporte de carga durante la primera guerra mundial, y dado de baja el 19 de junio de 1919.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos